Bright - Designació d'un individu què té una visió naturalista sobre el món.
 Bright - Pel·lícula de 2017 protagonitzada per Will Smith i Joel Edgerton